Самуил Рабинович:
 Рабинович, Самуил Исаакович (1905—1982) — советский инженер-электротехник, специалист в области трансформаторной техники, лауреат Ленинской и Сталинской премий.
 Рабинович, Самуил Павлович (1909—1988) — советский инженер, один из основоположников практической радиолокации.